Kabinett Momoh steht für folgende Regierungen Sierra Leones:
 Kabinett Momoh I (1986–1990)
 Kabinett Momoh II (1990–1992)